Финал  состоялся 18 мая 2008 года. В основное время матча лиссабонский «Спортинг» и «Порту» не смогли поразить ворота друг друга, а в дополнительное время дублем отметился бразильский нападающий «Спортинга» Родриго Тиуи, принесший таким образом лиссабонцам 15-й в их истории Кубок Португалии.

Путь к финалу

Финал

Примечания 

2008
События 18 мая
Май 2008 года
Спорт в Португалии в 2008 году
Португалия
Матчи ФК «Спортинг» Лиссабон
Матчи ФК «Порту»
Спортивные соревнования в Лиссабоне